Talaby kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Talabıqışlaq, ort, Quba, 
 Talabı, ort, Quba, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar